Kimbe – capoluogo della provincia della Nuova Britannia Ovest, Papua Nuova Guinea
 Kimbe – circoscrizione della regione di Tanga, Tanzania